Wädäfīt gäsigišī wid inat Ītyoṗya – inno nazionale dell'Etiopia dal 1992
 Ītyoṗya, Ītyoṗya, Ītyoṗya qidämī – inno nazionale dell'Etiopia dal 1975 al 1992
 Mariši Täfärī – inno nazionale dell'Etiopia dal 1930 al 1975